Новоурáльский городской округ — муниципальное образование в Свердловской области России. Относится к Горнозаводскому управленческому округу.

Административный центр — город Новоуральск.

С точки зрения административно-территориального устройства области, Новоуральский городской округ находится в границах закрытого административно-территориального образования город Новоуральск.

География 
Новоуральский городской округ расположен в юго-западной части Свердловской области, в горно-лесистой части Среднего Урала, на границе между Европой и Азией. Территориально ему полностью соответствует закрытое административно-территориальное образование город Новоуральск, одно из четырёх ЗАТО Свердловской области. Собственно город Новоуральск находится в северо-восточной части ЗАТО и городского округа. Город окружён забором с колючей проволокой и закрыт для посещения лицами, не имеющими постоянного или временного пропуска, а периметр Новоуральска охраняем. Вся остальная часть Новоуральского городского округа открыта для свободного въезда.

В пределах городского округа находятся верховья рек Обского речного бассейна Нейвы и Тагила. Также по территории округа с северо-востока на юго-запад протекает река Чёрный Шишим уже Волжского бассейна. В среднем течении Чёрный Шишим принимает левый приток — реку Восточный Шишим. На юго-западе округа Чёрный Шишим сливается с рекой Казачий Шишим, образуя Большой Шишим — правый приток Чусовой.

Новоуральский городской округ, которому территориально полностью соответствует ЗАТО г. Новоуральск, граничит:
 на северо-западе и севере — с городским округом Верхний Тагил и Кировградским городским округом соответственно, которые вместе образуют административно-территориальную единицу «город Кировград»,
 на востоке — с Верх-Нейвинским и Невьянским городскими округами, которые вместе образуют Невьянский район,
 на юге и западе — с городским округом Первоуральск, которому соответствует административно-территориальная единица «город Первоуральск».

История 
В 1994 году распоряжением Правительства Российской Федерации № 3-р город Свердловск-44 был переименован в Новоуральск и наделён статусом ЗАТО. Было создано муниципальное образование, в состав которого вошли сам город и сельские населённые пункты, до того относившиеся к Невьянскому району.

16 марта 1996 года Указом Президента Российской Федерации № 386 были утверждены границы ЗАТО.

Законом Свердловской области от 21 июля 2004 года № 40-ОЗ с 31 декабря 2004 года были установлены границы у ЗАТО как у муниципального образования. Действие закона было отменено 12 июля 2007 года в связи с принятием общего закона о границах муниципальных образований № 85-ОЗ, который, в свою очередь, действовал до 20 июля 2015 года до принятия нового аналогичного закона.

С 1 января 2006 года муниципальное образование «город Новоуральск» было переименовано в Новоуральский городской округ.

С конца 2010-ых годов в Новоуральск, на Уральский электрохимический комбинат, ввозят радиоактивные отходы — так называемые урановые «хвосты».

Население 

В городе Новоуральске проживает  от всего населения Новоуральского городского округа.

Транспорт 
Через населённые пункты Новоуральского городского округа курсируют автобусы:

 № 106 Первоуральск — Новоуральск
 № 111 Новоуральск — Пальники
 № 115 Новоуральск — с/т «Тарасково»
 № 122 Новоуральск — с. Тарасково

Населённые пункты 
В состав Новоуральского городского округа и ЗАТО города Новоуральска входят 6 населённых пунктов:
 1 город
 5 населённых пунктов сельского типа — 1 село, 1 посёлок и 3 деревни

Упразднённые населённые пункты 
На землях современных Новоуральского городского округа и ЗАТО города Новоуральска были расположены 2 населённых пункта, относившихся на момент упразднения к Тарасковскому сельсовету Невьянского района:
 деревня Мазино (Мазина) (упразднена в апреле 1977 года путём присоединения к Еланям),
 деревня Воробьи (упразднена 30 декабря 1976 года).

Административно-территориальное устройство 

В настоящее время ЗАТО город Новоуральск является неделимой административно-территориальной единицей. До 1 октября 2017 года сельские населённые пункты, за исключением Мурзинки, образовывали Тарасковский сельсовет.

До образования ЗАТО сельские населённые пункты относились к Невьянскому району, в составе которого также образовывали Тарасковский сельсовет, за исключением Мурзинки, находившейся в подчинении рабочего посёлка Калиново, то есть входившей в Калиновский поссовет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского округа 
 На сайте правительства Свердловской области 
 На сайте «Геральдика Свердловской области» 
 Видеоролик про НГО 

Городские округа Свердловской области
Новоуральский городской округ